Санта Рита де Касија има више значења:

 Санта Рита де Касија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита де Касија, Амплијасион Куарента и Дос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Рита де Касија (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Рита де Касија (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Рита де Касија (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Рита де Касија (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику